

Смт:
 Березна — Чернігівська область,  Менський район
Села:
 Березна — Вінницька область,  Хмільницький район
 Березна — Київська область,  Білоцерківський район

Див. також 
 Березна Воля
 Велика Березна
 Березне
 Березнегувате